

Одяг 

 Бурка — традиційний для Кавказу чоловічий безрукавний верхній одяг з повсті або каракулю.
 Бурка — практично синонім паранджі — верхній одяг, який носять жінки у деяких мусульманських країнах.
 Бурка або кобеняк — традиційний плечовий верхній одяг з відлогою, який одягався поверху іншого одягу.

Топонім 

 Бурка  — регіон в Афганістані.
 Бурка () — поселення в Сирії.
 Бурка  — річка в Росії, протікає в Томській області.

Прізвище

Див. також 
 Бурки (значення)
 Чорнобурка